Maoping kan syfta på följande platser:

Kina 

 Maoping (ort i Kina, Guizhou), 
 Maoping (ort i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar